Матч I Quit () — тип матча в рестлинге, в котором единственный способ выиграть — заставить противника произнести слова «I Quit» (обычно в микрофон). Использовался и используется в таких федерациях рестлинга, как World Wrestling Entertainment, Total Nonstop Action Wrestling, Ring of Honor, World Championship Wrestling и других. Первый матч по правилам «I Quit» прошёл на PPV промоушена National Wrestling Alliance Starrcade в 1985-ом году, на котором Магнум ТА победил Тулли Бланшара.

Список матчей I Quit

World Wrestling Entertainment

Extreme Championship Wrestling

World Championship Wrestling

Total Nonstop Action Wrestling

Ring of Honor 

Типы матчей в рестлинге